Casey Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Casey Lake (Alger County, Michigan)
 Casey Lake (Marquette County, Michigan)
 Casey Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Casey Lake (Meeker County, Minnesota)
 Casey Lake (Ramsey County, Minnesota)
 Casey Lake (Montana)
 Casey Lake (St. Croix County, Wisconsin)
 Casey Lake (Washburn County, Wisconsin)
 Casey Lake (Waupaca County, Wisconsin)